13 asesinos pueden referirse a:
 13 asesinos (película de 1963), una película japonesa dirigida por Eiichi Kudo;
 13 asesinos (película de 2010), una película japonesa dirigida por Takashi Miike.